Station Moskva Paveletskaja, een spoorwegstation in Moskou.
Paveletskaja (metrostation Moskou, Koltsevaja-lijn), een metrostation aan de Moskouse ringlijn. 
Paveletskaja (metrostation Moskou, Zamoskvoretskaja-lijn), een metrostation aan de zuidradius van de Moskouse metrolijn 2.